Martin Garrix, segons el seu àlies artístic, DJ holandès
 Aeroport de Granada, segons el seu codi IATA